Příjmení Wong nese více různých osobností:

 Ali Wong (* 1982) – americká stand-up komička, herečka a spisovatelka
 B.D. Wong (* 1960) – americký televizní a filmový herec čínského původu
 Faye Wong (* 1969) – čínská a hongkongská zpěvačka a herečka
 H. S. Wong (1900–1981) – čínský fotožurnalista
 Jorge Carlos Patrón Wong (* 1958) – mexický římskokatolický kněz
 Joshua Wong (* 1996) – hongkongský demokratický aktivista